Špendlíček znamená malý špendlík, může to také být:

české příjmení
 Karel Špendlíček – starosta obce Puklice v letech 1952–1954

ovoce
 stará drobnoplodá odrůda slivoně špendlíku
 Špendlíček žlutý
 Špendlíček zelený
 Špendlíček modrý – synonymum pro odrůdu švestky Brněnská